

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Skowrony – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Godkowo
 Skowrony – przysiółek wsi Rotnowo w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Gryfice